Praxis ( [zu ], für ‚Tat‘, ,Handlung‘ oder ,Verrichtung‘) bezeichnet:

 die tatsächliche Ausübung
 Praxis (Philosophie), das auf das Handeln oder die konkrete Wirklichkeit bezogene Gegenstück der allgemeinen Theorie
 Praxis (Arbeitsstätte) in verschiedenen freiberuflichen, selbständigen Tätigkeiten
 Arztpraxis im Speziellen, die Arbeitsstätte eines niedergelassenen Arztes
 Philosophische Praxis, eine relativ neue Form der Lebensberatung
 praktischer Teil einer Berufsausbildung, siehe Berufsausbildung#Der praktische Teil
 Berufspraxis, die angewandte Ausübung in der Ausbildung
  Berufserfahrung, die Routine des gelernten Arbeitens

Medien:

 Soziale Praxis, eine sozialpolitische Wochenzeitung
 Praxis (Zeitschrift), eine medizinische Fachzeitschrift, Schweiz
 PRAXIS – das Gesundheitsmagazin, ehemalige Magazinsendung des ZDF

Organisationen:
 Praxis-Gruppe, eine marxistisch-philosophische Schule (Zeitschrift Praxis)
 Praxis (Baumarkt), eine niederländische Baumarktkette
 Praxis (Band), eine US-amerikanische Band

Siehe auch:

 Praktik, Praktikum – verwandte Wörter